Mit Berührungspunkt oder Berührpunkt wird bezeichnet:
 in der Geometrie: ein Schnittpunkt zweier Kurven, die dort dieselbe Tangentensteigung besitzen, siehe dazu Berührung (Mathematik)
 im Marketing: eine Schnittstelle im Business-to-Business- als auch Business-to-Consumer-Bereich, siehe Touchpoint
 in der Topologie: ein Element der abgeschlossenen Hülle, siehe Häufungspunkt#Häufungspunkte und Berührpunkte einer Menge
 in der Zahnmedizin: ein Kontaktpunkt zwischen benachbarten Zähnen/Zahnkronen, vergleiche Approximalkontakt